Stefan Daniel Patryk Liv (rojstno ime Patryk Śliż), švedski hokejist poljskega rodu, * 21. december 1980, Gdynia, Poljska, † 7. september 2011, blizu mesta Jaroslavelj, Rusija.

Liv je v švedski ligi večji del kariere branil za klub HV 71, eno sezono pa tudi za Tranås AIF. S klubom HV 71, za katerega je odigral dvanajst sezon, je osvojil tri naslove švedskega državnega prvaka, v sezonah 2004, 2008 in 2010. V sezoni 2001/02 je bil izbran za najboljšega vratarja švedske lige, v sezoni 2007/08 pa za najboljšega hokejista švedske lige. Leta 2000 je bil kot 102. izbran na NHL naboru s strani kluba Detroit Red Wings, toda po sezoni pri podružničnih klubih Grand Rapids Griffins in Toledo Storm v ligi NHL ni nikoli zaigral. V sezoni 2010/11 je prestopil v ligo KHL, kjer je branil za klub Sibir Novosibirsk, v sezoni 2011/12 pa je prestopil h klubu Lokomotiva Jaroslavelj. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2006, kjer je osvojil zlato medaljo, ter šestih Svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene zlate in srebrne ter dveh bronastih medalj. Na olimpijskih igrah je branil na eni tekmi, na svetovnih prvenstvih pa na desetih.

Umrl je 7. septembra 2011 v letalski nesreči, ko je s člani hokejskega kluba Lokomotiva Jaroslavelj potoval v Minsk na prvo tekmo sezone 2011/12 v ligi KHL.

Leta 2014 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| HV 71
| Švedska ml. liga
| 95/96
|
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska ml. liga
| 96/97
|
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska ml. liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 97/98
|
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska ml. liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 98/99
|
| 0
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska ml. liga
| 99/00
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.70
| .938
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 99/00
|
| 12
| 27
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.01
| .916
|
| 3
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.04
| .842
|-
| Tranås AIF
| Švedska 2. liga
| 99/00
|
| 9
| 19
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2.17
| .920
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 00/01
|
| 46
| 49
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.77
| .901
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 01/02
|
| 38
| 41
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.61
| .906
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.13
| .876
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 2
| 9
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1.50
| .903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 02/03
|
| 46
| 50
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.73
| .903
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.76
| .896
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 03/04
|
| 41
| 42
| 0
| 1
| 1
| 6
| 2.23
| .923
|
| 18
| 19
| 0
| 0
| 1
| 2
| 1.92
| .926
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 1
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.00
| .929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 04/05
|
| 40
| 45
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.97
| .893
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 05/06
|
| 40
| 49
| 0
| 1
| 1
| 6
| 2.17
| .920
|
| 12
| 12
| 0
| 0
| 1
| 0
| 3.41
| .888
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| .857
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 1
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 06/07
|
| 35
|
| 0
| 0
| 0
| 6
| 3.01
| .895
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toledo Storm
| ECHL
| 06/07
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.29
| .936
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 07/08
|
| 46
| 55
| 0
| 2
| 2
| 2
| 2.26
| .916
|
| 17
| 17
| 0
| 0
| 2
| 0
| 1.82
| .938
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 3
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.02
| .891
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 08/09
|
| 35
| 42
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.56
| .912
|
| 18
| 18
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.89
| .937
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 3
| 8
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.59
| '''.900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 09/10
|
| 43
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.60
| .909
|
| 16
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.23
| .906
|-
| Sibir Novosibirsk
| KHL
| 10/11
|
| 39
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.21
| .916
|
| 3
| 
| 
| 
| 
| 
| 4.75
| .879
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 
 
 

Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 2000
Hokejisti HV 71
Hokejisti Tranås AIF
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Hokejisti Toledo Storm
Hokejisti Sibir Novosibirsk
Umrli v letalskih nesrečah
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih